Schwippert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schwippert (1899–1973), deutscher Architekt
 Jan Schwippert (* 1990 oder 1991), deutscher Pokerspieler
 Knut Schwippert (* 1965), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Kurt Schwippert (1903–1983), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Schwipper